Valtatie 3 (Finland)
 Valtatie 3 (Åland)